Dan was volgens de Bijbel een van de zonen van de Israëlitische aartsvader Jakob. Zijn nakomelingen vormden de stam Dan en kregen na de intocht in het beloofde land het noorden in bezit als stamgebied.

Persoon uit de Hebreeuwse Bijbel